Влашки етнографски музей може да се отнася за:

 Влашкия етнографски музей в град Бер (Верия), Гърция;
 Влашкия етнографски музей в град Негуш (Науса), Гърция;
 Влашкия етнографски музей в град Сяр (Серес), Гърция.